Српска полиција се може односити на:
 Полиција Републике Србије
 Полиција Републике Српске
 Полиција Републике Србије (1992—2003)
 Српска милиција (1718—1739)
 Српска милиција (Хабзбуршка монархија)